Влади́мировка — топоним.

Абхазия 
 Согласно административному делению Грузии входит в её состав, де-факто частично признанное государство Республика Абхазия
 Владимировка — прежнее названия села Кацикыт в Гулрыпшском районе.

Азербайджан 
 Владимировка — село в Губинском районе.
 Владимировка — до 2018 года название села Чайговушан в Огузском районе.
 Владимировка — до 2004 года название села Низами Сабирабадского района.

Белоруссия 
 Владимировка — деревня в Витебском районе Витебской области, Замосточский сельсовет.
 Владимировка — деревня в Витебском районе Витебской области, Шапечинский сельсовет.
 Владимировка — деревня в Полоцком районе Витебской области, Малоситнянский сельсовет.
 Владимировка — деревня в Полоцком районе Витебской области, Трудовской сельсовет.
 Владимировка — посёлок в Буда-Кошелевском районе Гомельской области, Гусевицкий сельсовет.
 Владимировка — деревня в Буда-Кошелевском районе Гомельской области, Николаевский сельсовет.
 Владимировка — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Владимировка — деревня в Кличевском районе Могилёвской области.
 Владимировка — деревня в Хотимском районе Могилёвской области.

Грузия 
 Владимировка — село в крае Самцхе-Джавахети.

Казахстан 
 Владимировка — село в Аршалынском районе Акмолинской области, упразднено в 2009 году.
 Владимировка — село в Сандыктауском районе Акмолинской области.
 Владимировка — село в Костанайском районе Костанайской области.
 Владимировка — исчезнувшее село в Иртышском районе Павлодарской области.
 Владимировка — село в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.
 Владимировка —  до 1992 года название села Балыктыбулак Куршимского района Восточно-Казахстанской области.
Владимировка —  до 2020 года название села Аксу в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области.
Владимировка —  до 1993 года название села Жыланды Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области.

Молдавия 
 Владимировка — село в Кагульском районе.
 Владимировка — село в Сынжерейском районе.

Приднестровье 
 Согласно административному делению Молдавии, входит в её состав, фактически же территория контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой
 Владимировка — село в Рыбницком районе.
 Владимировка — село в Слободзейском районе.

Россия 
Алтай
 Владимировка — село в Усть-Канском районе.

Алтайский край
 Владимировка — село в Славгородском районе.

Амурская область
 Владимировка — село в Благовещенском районе.

Астраханская область
 Владимировка — село в Енотаевском районе.

Башкортостан
 Владимировка — деревня в Благовещенском районе.
 Владимировка — деревня в Буздякском районе.
 Владимировка — деревня в Давлекановском районе, упразднена в 1981 году.
 Владимировка — деревня в Стерлитамакском районе.
 Владимировка — деревня в Шаранском районе.

Белгородская область
 Владимировка — хутор в Волоконовском районе.
 Владимировка — село в Ивнянском районе.
 Владимировка — село в Старооскольском городском округе.

Брянская область
 Владимировка — посёлок в Гордеевском районе.
 Владимировка — посёлок в Комаричском районе.
 Владимировка — посёлок в Мглинском районе.
 Владимировка — деревня в Рогнединском районе.
 Владимировка — посёлок в Суражском районе.

Владимирская область
 Владимировка — деревня в Собинском районе.

Вологодская область
 Владимировка — деревня в Череповецком районе.

Воронежская область
 Владимировка — посёлок в Верхнехавском районе.
 Владимировка — село в Лискинском районе.
 Владимировка — посёлок в Новохопёрском районе.
 Владимировка — хутор в Острогожском районе.
 Владимировка — хутор в Россошанском районе.
 Владимировка — посёлок в Эртильском районе.

Еврейская автономная область
 Владимировка — село в Смидовичском районе.

Иркутская область
 Владимировка — деревня в Тулунском районе.

Калининградская область
 Владимировка — посёлок в Гурьевском районе.

Краснодарский край
 Владимировка — село в составе города Новороссийск.

Красноярский край
 Владимировка — деревня в Боготольском районе.
 Владимировка — деревня в Назаровском районе.

Курская область
 Владимировка — село в Касторенском районе.
 Владимировка — деревня в Пристенском районе.

Ленинградская область
 Владимировка — посёлок в Выборгском районе.
 Владимировка — деревня в Ломоносовском районе.
 Владимировка — посёлок в Приозерском районе.

Липецкая область
 Владимировка — деревня в Задонском районе.

Мордовия
 Владимировка — село в Лямбирском районе.

Московская область
 Владимировка — деревня в Клинском районе.
 Владимировка — деревня в Лотошинском районе.
 Владимировка — деревня в Раменском районе.

Нижегородская область
 Владимировка — деревня в Дивеевском районе.
 Владимировка — деревня в Кстовском районе.
 Владимировка — деревня в Лукояновском районе.
 Владимировка — деревня в Лысковском районе.
 Владимировка — деревня в Перевозском районе, упразднена в 2013 году.
 Владимировка — деревня в Пильнинском районе.

Новгородская область
 Владимировка — деревня в Солецком районе.

Новосибирская область
 Владимировка — село в Баганском районе.
 Владимировка — село в Тогучинском районе.

Омская область
 Владимировка — деревня в Колосовском районе.
 Владимировка — деревня в Любинском районе.

Оренбургская область
 Владимировка — село в Красногвардейском районе.
 Владимировка — посёлок в Пономарёвском районе.
 Владимировка — село в Тюльганском районе.

Пензенская область
 Владимировка — деревня в Лунинском районе, упразднена в 2006 году.

Приморский край
 Владимировка — село в Кировском районе.
 Владимировка — село в Октябрьском районе.

Рязанская область
 Владимировка — деревня в Александро-Невском районе.
 Владимировка — деревня в Кораблинском районе.
 Владимировка — деревня в Шацком районе.

Самарская область
 Владимировка — село в Безенчукском районе.
 Владимировка — деревня в Елховском районе.
 Владимировка — деревня в Исаклинском районе.
 Владимировка — деревня в Клявлинском районе.
 Владимировка — село в Хворостянском районе.

Саратовская область
 Владимировка — деревня в Екатериновском районе.
 Владимировка — село в Краснокутском районе.
 Владимировка — хутор в Новоузенском районе.
 Владимировка — село в Пугачёвском районе.

Сахалинская область
 Владимировка — село в Александровск-Сахалинском районе.

Свердловская область
 Владимировка — посёлок в Новолялинском городском округе, упразднён в 2001 году.
 Владимировка — деревня в Тавдинском городском округе.

Смоленская область
 Владимировка — деревня в Починковском районе.
 Владимировка — деревня в Хиславичском районе.

Ставропольский край
 Владимировка — село в Левокумском районе.
 Владимировка — посёлок в Туркменском районе.

Тамбовская область
 Владимировка — деревня в Мучкапском районе.

Татарстан
 Владимировка — деревня в Азнакаевском районе.
 Владимировка — деревня в Аксубаевском районе.
 Владимировка — деревня в Альметьевском районе.

Томская область
 Владимировка — деревня в Томском районе, упразднена в 1972 году.

Тульская область
 Владимировка — деревня в Богородицком районе.
 Владимировка — деревня в Кимовском районе.
 Владимировка — деревня в Киреевском районе.

Тыва
 Владимировка — село в Тандинском районе.

Ульяновская область
 Владимировка — деревня в Барышском районе, упразднена в 2002 г.

Хабаровский край
 Владимировка — село в составе района Имени Лазо.
 Владимировка — село в составе района Имени Полины Осипенко.

Челябинская область
 Владимировка — село в Варненском районе.

Якутия
 Владимировка — село в составе города Якутск.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Владимировка — село в Белогорском районе.
 Владимировка — село в Сакском районе.
 Владимировка — село в Черноморском районе.
 Владимировка — упразднённое село в Джанкойском районе.
 Владимировка — упразднённое село в Раздольненском районе.
 Владимировка — упразднённое село в Советском районе.
 Владимировка — прежнее название села Апрелевка, Джанкойском районе.

Украина 
Винницкая область
 Владимировка — посёлок в Жмеринском районе.
 Владимировка — село в Ильинецком районе.
 Владимировка — село в Мурованокуриловецком районе.
 Владимировка — село в Хмельницком районе.

Волынская область
 Владимировка — село во Владимир-Волынском районе.

Днепропетровская область
 Владимировка — село в Апостоловском районе.
 Владимировка — село в Криничанском районе.
 Владимировка — село в Межевском районе.
 Владимировка — село в Пятихатском районе.
 Владимировка — упразднённое село в Синельниковском районе.
 Владимировка — село в Софиевском районе, Николаевский сельский совет.
 Владимировка — село в Софиевском районе, Ордо-Василевский сельский совет.
 Владимировка — до 2016 года название села Высокое, Томаковском районе.

Донецкая область
 Владимировка — посёлок в Бахмутском районе.
 Владимировка — посёлок городского типа в Волновахском районе.
 Владимировка — село в Добропольском районе.

Житомирская область
 Владимировка — село в Барановском районе.
 Владимировка — село в Емильчинском районе.

Запорожская область
 Владимировка — село в Акимовском районе.
 Владимировка — село в Вольнянском районе.
 Владимировка — село в Михайловском районе.
 Владимировка — село в Приазовском районе.

Киевская область
 Владимировка — село в Белоцерковском районе.
 Владимировка — село в Володарском районе.
 Владимировка — село в Вышгородском районе.
 Владимировка — село в Полесском районе, упразднено в 1999 году.
 Владимировка — село в Таращанском районе.

Кировоградская область
 Владимировка — село в Добровеличковском районе.
 Владимировка — село в Знаменском районе.
 Владимировка — село в Кропивницком районе.
 Владимировка — село в Компанеевском районе.
 Владимировка — село в Новоархангельском районе.
 Владимировка — посёлок в Петровском районе.

Луганская область
 Владимировка — село в Сватовском районе.

Николаевская область
 Владимировка — село в Доманёвском районе, Владимирский сельский совет.
 Владимировка — село в Доманёвском районе, Счастливский сельский совет.
 Владимировка — село в Казанковском районе.
 Владимировка — село в Новобугском районе.
 Владимировка — село в Очаковском районе.

Одесская область
 Владимировка — село в Белгород-Днестровском районе.
 Владимировка — село в Захарьевском районе.
 Владимировка — село в Любашёвском районе.
 Владимировка — село в Окнянском районе.
 Владимировка — село в Раздельнянском районе.
 Владимировка — село в Тарутинском районе.
 Владимировка — село в Ширяевском районе.

Полтавская область
 Владимировка — село в Великобагачанском районе.
 Владимировка — село в Карловском районе.

Сумская область
 Владимировка — село в Недригайловском районе.
 Владимировка — село в Роменском районе.
 Владимировка — село в Сумском районе.
 Владимировка — до 2016 года название села Василевка Великописаревского района.

Харьковская область
 Владимировка — село в Красноградском районе.
 Владимировка — посёлок в Краснокутском районе.
 Владимировка — село в Сахновщинском районе.
 Владимировка — село в Шевченковском районе.

Херсонская область
 Владимировка — село в Верхнерогачикском районе.
 Владимировка — село в Геническом районе.
 Владимировка — село в Скадовском районе.

Черкасская область
 Владимировка — посёлок в Монастырищенском районе.

Черниговская область
 Владимировка — село в Городнянском районе.
 Владимировка — село в Новгород-Северском районе.
 Владимировка — до 2016 года название села Димировка в Прилукском районе.

Другое 
 Владимировка — железнодорожная станция в Ахтубинске, Астраханская область.
 Владимировка — одно из названий военного полигона Грошево, Астраханская область.
 Владимировка — река, Астраханская область.
 Владимировка — река, Сахалинская область.

См. также 
 Большая Владимировка
 Малая Владимировка
 Новая Владимировка
 Владимирка — в XIX веке просторечное название Владимирского тракта, грунтовой дороги главного сообщения из Москвы на Владимир.
 Владимиров
 Ровно-Владимировка